Dit is een pagina met diverse statistieken van voetbalclub Feyenoord in het seizoen 2016/17.

Selectie 
{| class="wikitable" style="font-size:90%;line-height:100%;text-align:center;"
! colspan="12"|*  = Aanvoerder |  = Blessure |  = Geschorst
|-
! rowspan="2" valign="bottom" |Nr.
! rowspan="2" valign="bottom" |nat
! rowspan="2" valign="bottom" |lft
! rowspan="2" valign="bottom" | Naam
! colspan="2"| Competitie, dit seizoen
! colspan="2"| Totaal Competitie Feyenoord
! rowspan="2" valign="bottom" | Seizoen
! rowspan="2" valign="bottom" | Vorige club
! rowspan="2" valign="bottom" | Competitiedebuut
! rowspan="2" valign="bottom" | Opmerkingen
|-
! W
! 
! W
! 
|-
|-
! !! !! !!colspan="9" align="left" style="padding-top:15px;" |Keepers
|-
| 1 || / ||29||align="left"|Kenneth Vermeer||1||0||65||0||3e||align="left"| Ajax||13 september 2014||
|-
| 22 ||||18||align="left"|Justin Bijlow||0||0||0||0||2e||align="left"| Jong Feyenoord|| n.n.g. ||
|-
| 25 ||||34||align="left"|Brad Jones||32||0||32||0||1e||align="left"| N.E.C.||7 augustus 2016||
|-
| 30 ||||29||align="left"|Pär Hansson||1||0||1||0||2e||align="left"| Helsingborgs IF || 6 november 2016 ||
|-
! !! !! !!colspan="9" align="left" style="padding-top:15px;" |Verdedigers
|-
| 2 ||||20||align="left"|Rick Karsdorp||30||1||78||1||3e||align="left"| Jong Feyenoord/Excelsior||24 augustus 2014||
|-
| 3 ||||21||align="left"|Sven van Beek||0||0||73||3||5e||align="left"| Jong Feyenoord/Excelsior||18 augustus 2013||
|-
| 4 || / ||21||align="left"|Terence Kongolo||23||1||106||1||6e||align="left"| Jong Feyenoord/Excelsior||14 april 2012||
|-
| 6 ||||27||align="left"|Jan-Arie van der Heijden||31||2||49||2||2e||align="left"| Vitesse||8 augustus 2015||
|-
| 15 ||||22||align="left"|Lucas Woudenberg||8||0||10||0||3e||align="left"| N.E.C.||1 maart 2015||
|-
| 18 || / ||24||align="left"|Miquel Nelom||17||0||119||2||6e||align="left"| Excelsior||5 november 2011||
|-
| 26 ||||18||align="left"|Bart Nieuwkoop||13||0||18||0||3e||align="left"| Jong Feyenoord||4 oktober 2015||
|-
| 31 ||||21||align="left"|Wessel Dammers||0||0||0||0||3e||align="left"| SC Cambuur|| n.n.g. ||
|-
| 33 || / ||27||align="left"|Eric Botteghin||34||4||56||4||2e||align="left"| FC Groningen||23 augustus 2015||
|-
! !! !! !!colspan="9" align="left" style="padding-top:15px;" |Middenvelders
|-
| 5 || / ||25||align="left"|Marko Vejinović||2||0||25||0||2e||align="left"| Vitesse||8 augustus 2015||
|-
| 8 || / ||30||align="left"|Karim El Ahmadi ()||30||5||185||12||7e||align="left"| Aston Villa||5 oktober 2008||
|-
| 10 || / ||20||align="left"|Tonny Vilhena||29||4||142||19||6e||align="left"| Jong Feyenoord/Excelsior||22 januari 2012||
|-
| 20 ||||20||align="left"|Renato Tapia||8||1||11||1||2e||align="left"| FC Twente||7 februari 2016||
|-
| 27 ||||20||align="left"|Simon Gustafson||2||0||17||3||2e||align="left"| BK Häcken||27 september 2015||
|-
| 28 ||||26||align="left"|Jens Toornstra||34||14||84||23||3e||align="left"| FC Utrecht||31 augustus 2014||
|-
| 36 || / ||18||align="left"|Emil Hansson||2||0||2||0||1e||align="left"| Jong Feyenoord||12 maart 2017||
|-
| 38 || / ||19||align="left"|Gustavo Hamer||2||0||2||0||1e||align="left"| Jong Feyenoord||2 april 2017||
|-
! !! !! !!colspan="9" align="left" style="padding-top:15px;" |Aanvallers
|-
| 7 ||||35||align="left"|Dirk Kuyt ||31||12||164||102||5e||align="left"| Fenerbahçe||17 augustus 2003||
|-
| 9 ||||25||align="left"|Nicolai Jørgensen||32||21||32||21||1e||align="left"| FC Kopenhagen||7 augustus 2016||
|-
| 11 || / ||28||align="left"|Eljero Elia||24||9||55||17||2e||align="left"| Werder Bremen||30 augustus 2015||
|-
| 14 || / ||20||align="left"|Bilal Başacıkoğlu||24||0||62||3||3e||align="left"| sc Heerenveen||10 augustus 2014||
|-
| 19 ||||24||align="left"|Steven Berghuis||30||7||30||7||1e||align="left"| Watford||7 augustus 2016||
|-
| 29 ||||26||align="left"|Michiel Kramer||17||4||47||18||2e||align="left"| ADO Den Haag||16 augustus 2015||
|-
| 37 ||||17||align="left"|Rashaan Fernandes||0||0||0||0||1e||align="left"| Jong Feyenoord||n.n.g.||
|-
| 39 ||||18||align="left"|Nigel Robertha||0||0||1||0||2e||align="left"| Jong Feyenoord||1 mei 2016||
|-
| 40 || / ||19||align="left"|Mohamed El Hankouri||1||0||1||0||1e||align="left"| Jong Feyenoord||27 augustus 2016|| 
|}

 Technische en medische staf 

 Transfers 
 Transfers in de zomer 
Voor recente transfers bekijk: Lijst van Eredivisie transfers zomer 2016/17

 Transfers in de winterstop 
Voor recente transfers bekijk: Lijst van Eredivisie transfers winter 2016/17

 Wedstrijden 
Juli

Augustus

September

Oktober

November

DecemberDe winterstop begon op 19 december 2016JanuariDe winterstop duurde tot 12 januari 2017Februari

Maart

April

Mei

 Foto's 

Statistieken
Vriendschappelijk
Eindstand* Vier van deze wedstrijden waren besloten.

Keepers: Tegendoelpunten en de nul gehouden

Johan Cruijff Schaal
Eindstand

Keepers: Tegendoelpunten en de nul gehouden

 Toernooischema LegendaEredivisie
Stand en punten historie  

Eindstand

Thuis/uit-verhouding 2016/2017 en toeschouwersaantallen thuiswedstrijden

Kaarten en schorsingen

Bij de 5e en de 10e en elke volgende gele kaart daarop volgt er 1 wedstrijd schorsing.
1 Geen schorsing, maar telt wel mee voor volgend seizoen (speelronde 33 en 34).
1 Wel schorsing, maar telt niet mee voor volgend seizoen (speelronde 33 en 34).
* Disciplinaire schorsing

Keepers: Tegendoelpunten en de nul gehouden

KNVB beker
Eindstand

Keepers: Tegendoelpunten en de nul gehouden

Toernooischema

 Europees 
 UEFA Europa League 
 Hoofdtoernooi 
 Groepsfase Eindstand Groep A en punten historie

Thuis/uit-verhouding 2016/2017 en toeschouwersaantallen thuiswedstrijdenKaarten en schorsingenBij de 3e gele kaart volgde er 1 wedstrijd schorsing.Keepers: Tegendoelpunten en de nul gehouden Toernooischema europees 

Overall
In dit overzicht zijn alle statistieken van alle gespeelde wedstrijden in het seizoen 2016 / 2017 verwerkt.

 Overzicht kaarten en schorsingen 

* Disciplinaire schorsing

Keepers: Tegendoelpunten en de nul gehouden

Scheidsrechters 2016/2017* Drie van deze penalty's werden door Feyenoord gemist.** Twee van deze penalty's werden door tegenstander van Feyenoord gemist.

 Meest waardevolle spelers 
De meest waardevolle spelers staan op alfabetische volgorde.Legenda'''

Feyenoord naar seizoen
Nederlandse voetbalclub 2016/17